Les Brigades du Tigre peuvent faire référence à :
 Les Brigades du Tigre (ou Brigades régionales mobiles), une unité de police française créée en 1907 à l'initiative de Georges Clemenceau (surnommé le « Tigre ») ;
Les Brigades du Tigre, une série télévisée française historique, diffusée pour la première fois de 1974 à 1983, inspirée de l'histoire de ces « Brigades régionales de police mobile » ;
Les Brigades du Tigre, un film français de Jérôme Cornuau sorti en 2006, et reprenant les éléments de la série télévisée.

Homonymie de titre